Элисон ЭлизабетНа сайте Internet Movie Database второе имя Элисон — Кортни (). Пилл () — канадская актриса театра, телевидения и кино.

Биография 
Элисон Элизабет Пилл родилась 27 ноября 1985 года в Торонто, Канада. О родителях Элисон известно, что её отец финансист и родом из Эстонии. В детстве Элисон занималась балетом, но в возрасте 11 лет она (очевидно, при участии её матери) поняла, что шансов стать профессиональным танцором у неё нет. Потому Элисон Пилл поступила и окончила академию актёрского мастерства в Торонто (). Вместе со своей матерью Пилл ездила по стране, и участвовала в различных канадских кино и теле постановках («Пси Фактор: Хроники паранормальных явлений», «Полтергейст: Наследие»), озвучивала мультфильмы («Рэдволл»).

В 2001 году Пилл снялась в фильме «Детям до 16» режиссёра Тамары Дэвис (). После переезда в Нью-Йорк, Элисон смогла реализоваться на сцене Бродвейского театра.

В 2008 году фильм «Харви Милк», где Элисон Пилл исполнила роль Энн Кроненберг, был номинирован на премию «Оскар» (за лучший фильм) и премию Общества кинокритиков Феникса (). В 2009 году журналом «Entertainment Weekly» за роль Эйприл в сериале «Лечение» Элисон была номинирована (лучшая актриса драматического сериала) на «».

В 2010 году Пилл в роли Ким Пайн принимала участие в съёмках фильма «Скотт Пилигрим против всех» режиссёра Эдгара Райта, снятого по мотивам одноимённой серии комиксов Брайана Ли О’Мэлли. В 2011 году Элисон стала лауреатом премии «Джемини» в категории Лучшая игра второго плана в мини-сериале за роль в «Столпах Земли».

В 2015 году Пилл была приглашена на основную роль в сериал ABC «Семья», играя дочь Джоан Аллен.

С 24 мая 2015 года Элисон замужем за актёром Джошуа Леонардом. 19 ноября 2016 года у пары родилась девочка Уайлдер Грейс Леонард (англ. Wilder Grace Leonard).

Театральные постановки 

Наиболее известные театральные постановки с участием Элисон Пилл:
 «Против всех» (), 2003 год, Нью-Йорк.
 Небродвейская постановка Нила Лабьюта () «Расстояние отсюда» (), 2004 год. За выдающийся актёрский ансамбль () Элисон Пилл стала лауреатом премии «Драма Деск».
 Небродвейская постановка «Над горой» (), 2005 год, за участие в которой Пилл была номинирована на премию им. Люсиль Лортел ().
 В 2006 году Пилл дебютировала на Бродвее в спектакле «Лейтенант с острова Инишмор» (), 2006 год (по пьесе Мартина Макдонаха). За роль Мейрид () Элисон была номинирована на премию «Тони» в категории Лучшая актриса второго плана в пьесе. 60-я церемония прошла 11 июня 2006 года в «Радио Сити Мюзик-холл», Нью-Йорк.
 Небродвейская постановка Джо Мантелло () на пьесу Дэвида Хароуэра () «Дрозд» (), 2007 год. За роль Уны () в этом спектакле Элисон была номинирована на премию Внешнего Общества Критиков () в 2007 году, премию «Drama League Awards» и премию им. Люсиль Лортел () в 2008 году.
 Бродвейская постановка «Маврикий» () в Manhattan Theatre Club, 2007 год.
 Небродвейский спектакль Нила Лабьюта «Причины быть хорошенькой» (), MCC Theatre (Нью-Йорк) в 2008 году.
 Бродвейский мюзикл «Сотворившая чудо» (), 2010 год.
 Пьеса Хлои Мосс () «This Wide Night», 2010 год, театр Питера Шарпа ().

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 .
 .
 Элисон Пилл  на сайте Internet Off-Broadway Database.
 Фан-сайт Элисон Пилл .

Лауреаты премии «Джемини»
Актрисы телевидения Канады
Киноактрисы Канады